Шкарнулис () — литовская фамилия. Известные носители:

 Шкарнулис, Дарюс (род. 1977) — литовский легкоатлет.
 Шкарнулис, Донатас (род. 1977) — литовский легкоатлет.